Kamehameha II, Rey de Hawái (1797-1824) fue el segundo rey del Reino de Hawái. Nació como Lihuliho (que significa Brillante-brillante) en Hilo, Hawái, hijo mayor de Kamehameha I y su esposa de más alto rango, la Reina Keōpuolani, educado como heredero al trono desde los siete años.

Lihuliho subió al trono al morir Kamehameha I en mayo de 1819, pero entre otras condiciones, le obligaron a desempeñar un papel meramente ceremonial; dejando el poder administrativo en manos de Kaahumanu, la esposa preferida de su padre, a quien se le concedió el título de Kuhina Nui, equivalente aproximado de un primer ministro.

Se recuerda sobre todo a Kamehameha II por decretar la abolición del antiguo sistema kapu (tabú) de leyes de tipo religioso, seis meses después de comenzar su reinado. En sus tiempos se produjo también la llegada de los primeros misioneros cristianos a las Islas Hawái.

En noviembre de 1823 Kamehameha II viajó con Su Majestad la Reina, a Londres con la intención de culminar las negociaciones de una alianza entre Hawái y Reino Unido. Durante el viaje, en febrero de 1824, desembarcaron en Río de Janeiro donde se encontraron con el Emperador Pedro I. El emperador obsequió a Kamehameha II con una espada ceremonial, y como correspondencia este le regalo una valiosa capa de ave, hecha de las plumas de raros pájaros tropicales, la cual desgraciadamente fue destruida en el incendio que destruyó el Museo Nacional de Brasil de 2018. A la reina Kamāmalu, el emperador le regaló un anillo de brillantes, como correspondencia al obsequio de ella de un collar amarillo hecho de dichas plumas, que también se perdió en el incendio. Sin embargo, antes de encontrarse con el rey Jorge IV, él y su consorte, su hermana de padre Kamāmalu, contrajeron el sarampión, frente al que no estaban inmunizados. Kamehameha II falleció el 5 de julio de 1824. Los súbitos ingleses habían quedado impresionados con ellos, por su apariencia, además Kamāmalu medía más de 1,82 m de estatura. A Kamehameha II le sucedió su hermano menor, Kauikeaouli, que se convirtió en Kamehameha III.

Ancestros

Referencias

Véase también 
Sistema hawaiano de parentesco

Monarcas de Hawái
Fallecidos en Londres